Шамбре́-ле-Тур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний захід від Парижа, 110 км на південний захід від Орлеана, 7 км на південь від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4713 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 10322,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Відомі особистості 
В поселенні народився:
 Лоран Боннар (* 1979) — французький футболіст.

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Шамбре-ле-Тур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара